Закарин:
 Закарин, Айдар Азатович (род. 1994) —  российский шоссейный велогонщик, младший брат велогонщика Ильнура Закарина.
 Закарин, Аскар Закарьевич (1908—1990) — советский, казахстанский математик, ректор Казахского университета, политический деятель.
 Закарин, Ильнур Азатович (род. 1989) — российский профессиональный шоссейный велогонщик.